L'édition 2006 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Olivier Rochus remporte l'épreuve en simple, Andrei Pavel et Alexander Waske celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi change de  principal, l'édition 2006 se nomme ainsi BMW Open by FWU AG.

Lauréats 
Olivier Rochus remporte son  et dernier titre en simple en battant en finale son compatriote Kristof Vliegen. Il s'agit du  et  sur terre battue du Belge. Il s'impose pour la  à Munich.

En double, Andrei Pavel et Alexander Waske remportent leur  ensemble en battant en finale Björn Phau et Alexander Peya. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Allemagne en 2006
Tennis en mai 2006